Bill Gadsby – hockeista su ghiaccio canadese
 William Gadsby – predicatore inglese

Pagine correlate 
 Gatsby